QR je dvočrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 koda QR, dvodimenzionalna črtna koda za označevanje izdelkov;
 kvartilni razmik, mero razpršenosti v statistiki.